Funzione trigonometrica inversa arcocoseno 
 Protezione ARccOS